Battle of Los Angeles peut désigner :
 Battle of Los Angeles, le nom donné à un événement survenu dans la nuit du 24 au , au-dessus de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis ;
 Battle of Los Angeles, un tournoi annuel de catch dans la fédération indépendante Pro Wrestling Guerrilla ;
 The Battle of Los Angeles, le troisième album du groupe Rage Against the Machine, dont le titre fait référence aux émeutes de 1992 à Los Angeles et rappelle également la « bataille de Los Angeles » de 1942.
 Battle of Los Angeles, un film de science-fiction américain réalisé par Jonathan Liebesman et sorti en 2011 ;
 Battle of Los Angeles, un téléfilm américain de science-fiction réalisé par Mark Atkins, distribué par The Asylum et diffusé le  sur Syfy.